Нікез Огюстен Дево (, 28 серпня 1784, Пуатьє — 12 липня 1856, Анже) — французький ботанік, професор ботаніки, очолював ботанічний сад в Анже.

Він описав роди рослин Neslia, Rostkovia and Didymoglossum.

Роберт Броун назвав його ім'ям рід Desvauxia (= Centrolepis).

Наукові роботи 
 Journal de Botanique, appliquée à l'Agriculture, à la Pharmacie, à la Médecine et aux Arts (1813-1815, 4 volumes).
 Observations sur les plantes des environs  d'Angers (1818).
 Flore de l'Anjou ou exposition méthodique des plantes du département de Maine et Loire et de l’ancien Anjou, d'après l'ordre des familles naturelles, avec des observations botaniques et critiques (1827).
 ''Opuscules sur les sciences physiques et naturelles [microform]: avec figures

Примітки 

Уродженці Пуатьє
Французькі ботаніки
Автори ботанічних таксонів
Померли в Анже